Inge Hammarström, švedski hokejist, * 20. januar 1948, Timrå, Švedska.

Hammarström je v švedski ligi igral za klube Östrands IF, Timrå IK in Brynäs IF, šest sezon pa tudi v ligi NHL za kluba Toronto Maple Leafs in St. Louis Blues. Štirikrat je postal švedski državni prvak, v sezonah 1969/70, 1970/71, 1971/72 in 1979/80.

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 1972 in petih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh srebrnih in treh bronastih medalj.

Pregled kariere

|-
| Östrands IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Östrands IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 21
|
|
|
|
|
|
| 2
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 67/68
|
| 21
| 14
| 10
| 24
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 6
| 5
| 1
| 6
|
| 0
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 14
| 5
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 28
| 10
| 13
| 23
| -8
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 28
| 19
| 10
| 29
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 6
| 0
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 18
| 11
| 29
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 6
| 3
| 9
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 73/74
|
| 66
| 20
| 23
| 43
|
| 14
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 74/75
|
| 69
| 21
| 20
| 41
|
| 23
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 75/76
|
| 76
| 19
| 21
| 40
|
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 76/77
|
| 78
| 24
| 17
| 41
|
| 16
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 77/78
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL

| 77/78
|
| 70
| 19
| 19
| 38
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 78/79
|
| 65
| 12
| 22
| 34
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 79/80
|
| 34
| 16
| 11
| 27
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 80/81
|
| 29
| 13
| 8
| 21
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 81/82
|
| 34
| 10
| 12
| 22
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 750
| bgcolor="#7FFF00" | 255
| bgcolor="#7FFF00" | 212
| bgcolor="#7FFF00" | 467
| bgcolor="#7FFF00" | -8
| bgcolor="#7FFF00" | 208
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Timrå IK
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti St. Louis Blues